Мартин Лютер Кинг-старший (, при рождении Майкл Кинг; 19 декабря 1899 — 11 ноября 1984) — американский баптистский пастор, миссионер, правозащитник, общественный деятель. Отец Мартина Лютера Кинга. Выступал в защиту равного правосудия.

Кинг-старший руководил Баптистской церковью Эбенезера в Атланте и стал лидером Афроамериканского движения за гражданские права (1955—1968) в роли главы отделения в Атланте организации NAACP и главы Гражданско-политической лиги. Он подтолкнул сына принять активное участие в движении.

Биография 
При рождении назван Майкл Кинг 19 декабря 1899 года в Стокбридже (Джорджия). Его отцом был Джеймс (Джим) Кинг (1864—1933) а матерью была Делия Линси Кинг (1875—1924). Майкл был старшим из девяти детей, а семья работала издольщиками.

Кинг был прихожанином Баптистской церкви и решил стать священником, вдохновившись от пасторов, готовящихся встать за защиту расового равенства. Он переехал из Стокбриджа в Атланту, где его сестра Вуди общалась с Преподобным А. Д. Уильямсом, тогда главой Эберезерской баптистской церкви. Он посещал Диллардский университет два с половиной года. После того как Кинг стал ухаживать за дочерью Уильямса Альбертой Уильямс Кинг, её семья побудила его получить образование и стать проповедником. Кинг получил средне-школьное образование в Брайантской подготовительной школе и начал проповедовать в некоторых черных церквях Атланты.

В 1926 году Кинг начал свою проповедническую деятельность в Морхаусском университете. На День благодарения в 1926 году, после восьми лет ухаживаний, он женился на Альберте в Эбенезерской Церкви. За четыре года у четы родилось трое детей: дочь (Уилли Кристин Кинг, 1927 года рождения), Мартин Лютер Кинг (1929—1968) и второй сын Альфред Дэниэл Уильямс Кинг (1930—1969).

Кинг-старший встал во главу Эбенезерской баптистской церкви в марте 1931 года после смерти Уильямса. В период, когда страна находилась в Великой депрессии и церковь финансово хромала, Кинг организовывал кампании по сбору средств и увеличивал членство и избежал регресса в церкви. К 1934 году Кинг стал широко известным уважаемым лидером и поменял своё имя с Майкла на Мартина Лютера, в честь того самого Мартина Лютера, немецкого священника и профессора теологии, инициировавшего Протестантскую революцию.

Кинг оставался пастором Эбенезерской баптистской церкви на протяжении четырёх десятилетий, обладая огромным влиянием у чёрного сообщества и заработав определённый авторитет у белого сообщества. Его проповеди также вещали по местному радио Атланты.

В своём раннем эссе Автобиография развития в религиозном плане, Кинг-младший писал, что основной причиной того, что он тоже решил заняться проповеднической деятельностью — был пример отца. Кинг-младший припоминал частенько, что отец посылал его работать в детстве на поле, так, по его мнению, он мог завоевать уважение предков. Именно этот фактор послужил причиной правозащитной деятельности в США.

В своих мемуарах Кинг-младший припоминал один случай, когда его и его отца попросили пересесть в одном общественном месте. "Это был первый раз, когда я видел отца столь разъярённым. Этот опыт моего раннего детства до сих пор воспроизводится в моей голове с чёткостью, когда я будучи ребёнком ещё понял, что мой отец никогда не подстраивался к системе, и он всегда формировал моё детское сознание. Я до сих пор помню, как я волочил вслед за ним ноги по улице, а он недовольно бубнил себе под нос: «Мне плевать, как долго мне придется жить в этой системе, я её никогда не приемлю».

А вот ещё один случай, касающийся Кинга-младшего. Однажды их машину остановил полицейский и обратился к отцу Кинга с обращением «boy» — «мальчик». Кинг-старший указал на своего сына и сказал: «Вот он — мальчик, а я — мужчина, и я не буду слушать вас, пока вы меня не будете называть соответственно».

Кинг-младший стал помощником пастора в Эбенезере в 1948 году, и его отец написал рекомендательное письмо для него в Крозиер-колледж. Несмотря на теологические различия, отец и сын будут позже работать вместе пасторами в церкви.

Кинг-старший руководил забастовкой за равные зарплаты учителей в Атланте. Он также сыграл важную роль в том, чтобы положить конец Законам Джима Кроу в штате. Он также принимал участие в бойкоте автобусных линий 1920-х годов. Кинг-старший подчёркивал необходимость наличия образованного и политически активного чёрного духовенства.

В октябре 1960 года Кинг-младший был арестован на сидячей забастовке в Атланте, Роберт Кеннеди позвонил судье и помог выпустить на свободу Кинга. Хотя Кинг ранее не поддерживал Кеннеди, поскольку тот был католиком, он выразил свою признательность за эти звонки и начал оказывать свою поддержку Кеннеди. С того момента Кинг-старший стал на всю жизнь республиканцем, и поддерживал республиканца Ричарда Никсона.

Его сын, Мартин Лютер Кинг-младший, чуть позже становится известным правозащитником. Вдохновившись учением Махатмы Ганди в Индии, он руководил ненасильственными забастовками ради наделения афроамериканцев большими правами.

Кинг-младший был застрелен в 1968 году. Его младший сын, Альфред Кинг, по несчастному стечению обстоятельств утонул, умерев за девять дней перед его 39-м днём рождения. Его жена Альберта была убита в июне 1974 года. Она сидела в здании их церкви, когда её застрелили. Кинг продолжал работать пастором Эбенезерской баптистской церкви до 1975 года.

В 1969 году Кинг-старший был одним из нескольких членов совета директоров Морхаусского университета, взятых в заложники группой студентов, требующих реформ в учебной программы и правления. Одним из этих студентов был Сэмюэл Лерой Джексон, которого условно приговорили за содеянное. В последующем он стал призёром Оскара.

Кинг-старший сыграл значимую роль в избрании Джимми Картера в кандидаты на пост президента США от демократической партии. После его успеха на Съезде фракций в Айове, на Праймериз и на Праймерис во Флориде, социал-либералы начали анти-кампанию Любой, но только не Картер (). Именно Кинг своим влиянием у чёрного сообщества остальных штатов поставил жирную точку в избирательном штабе Картера в его пользу, тем самым положив конец эпохе расовой сегрегации в Джорджии, и помог отменить законы, ограничивающие избирательные права, особенно у афроамериканцев. Заручившись поддержкой Кинга, Картер продолжал строить коалиции чёрных и белых избирателей и победил на выборах. Кинг-старший зачитывал молитву на Национальных собраниях демократической партии 1976 года и 1980 года. Кинг-старший также является членом Братства Омега-пси-фи.

Со вдовой своего сына Кореттой Скотт Кинг присутствовал на церемонии вручения посмертной Президентской медали свободы Мартину Лютеру Кингу-младшему в 1977 году Президентом Картером.

Кинг-старший опубликовал свои мемуары в 1980 году.

Кинг-старший умер в больнице Кроуфорда Лонга в Атланте (Джорджия) 11 ноября 1984 года от сердечного приступа.

См. также 
 Кинг, Мартин Лютер, известный сын Мартина Лютера Кинга старшего.
 Кинг, Мартин Лютер III, один из внуков Мартина Лютера Кинга ст., сын Мартина Лютера Кинга.

Примечания 

Баптисты США
Активисты движения за права афроамериканцев
Мартин Лютер Кинг
Выпускники Морхауского колледжа
Выпускники Диллардского университета